Beaver Falls (Arizona)
 Beaver Falls (New York)
 Beaver Falls (Pennsylvania)
 Beaver Falls (televisieserie)